Епархия Эврё (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Руана Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Кристиан Филипп Пьер Робер Нуришар. Почётный епископ — Жак Луи Антуан Мари Дави.

Клир епархии включает 105 священников (89 епархиальных и 16 монашествующих священников), 24 диаконов, 22 монаха, 316 монахинь.

Адрес епархии: B.P. 165, 4 bis Boulevard Jules-Janin, 27001 Évreux CEDEX, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 37 прихода в департаменте Эр во Франции.

Все приходы объединены в 7 деканатов.

Кафедра епископа находится в городе Эврё в церкви Нотр Дам д’Эврё.

История 
Кафедра Эврё была основана в начале V века.

По преданию, первым епископом Эврё был святой Торен (Таурин), живший в конце IV — начале V века. Первое документальное свидетельство об епархии Эврё относится к 511 году и содержится в документах поместного собора, прошедшего в Орлеане в том же году. Под постановлениями этого собора стоит подпись и Морузиуса, епископа Эврё.

В конце VI века над могилой святого Таурина была построена первая церковь, ставшая затем бенедиктинским аббатством святого Таурина.
В средние века на территории епархии были основаны известные аббатства Нотр Дам де Лестре, Лир и Конш, завершившие процесс христианизации области.

В 1667 году епископ Анри Кошон де Мопа дю Тур основал епархиальную семинарию.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года в состав епархии Эврё вошла часть территории упраздненной епархии Лизье и части территорий архиепархии Руана и епархии Се.

Ординарии епархии 
 святой Таурин (412);
 святой Максим (411—440);
 святой  (440 — 31.01.491);
 Маврусий (упоминается в 511);
 Лициний (537—549);
 Ферроцинт (557—573);
 Виатор (VI век);
 святой  (585);
 Эрминульф (упоминается в 614/615);
 Деодат (619—640);
 святой Гауд II (648);
 Рагнерик (упоминается в 650);
 Концесс (658 — 666);
 святой  (670);
 святой Аквилин (673 — 19.10.695);
 Дезидерий (695);
 Стефан (752);
 Маврин (765—775);
 святой Гервольд (775—786);
 Уэн (VIII/IX век);
 Иосиф (833—846);
 Гунтберт (847—863);
 Гильдуин (864—870);
 Себарий (870—892);
 Сердегарий (892—912);
 Гуго I (920—943);
 Гунхард (943—969);
 Жерар (988—1006);
 Жильбер I (1012—1014);
 Гуго II (1015 — 20.04.1046);
 Гильом Флетель (1046 — 11.02.1066);
 Бодуэн (1066 — 23.12.1070);
 Жильбер II Фиц-Осберн (1071 — 29.08.1112);
 Оден де Байё (1113 — 02.07.1139);
 Ротру де Уорик (или де Бомон-Ле-Роже) (1139—1165) — назначен архиепископом Руана;
 Жиль I дю Перш (1170 — 08./09.09.1179);
 Жан I (1180 — 01.06.1192);
 Герен де Сьере (1193 — 14./15.08.1201);
 Робер I де Руа (1201—1203);
 Люк (16.02.1203 — 30.01.1220);
 Рауль I де Сьерре (1220 — 18.03.1223);
 Ришар де Бельвю (17.07.1223 — 04.04.1236);
 Рауль II де Сьерре (02.06.1236 — 18.01.1243);
 Жан II де Ла Кур д’Обержанвиль (26.02.1244 — 01.06.1256);
 Рауль де Гроспарми (19.10.1259 — 1263);
 Рауль IV де Шеври (29.07.1263 — 29.09.1269);
 Филипп де Шаурс (1270 — 21.08.1281);
 Николя д’Отёй (26.10.1281 — 17.05.1298);
 Жоффруа I де Бар (1298 — 18.04.1299);
 Матьё дез Эссар (08.08.1299 — 01.10.1310);
 Жоффруа II дю Плесси (22.01.1311 — 13.11.1327);
 Адан де л'Иль (11.01.1328 — 24.03.1328) — избранный епископ;
 Жан III дю Пра (11.04.1328 — 1333);
 Гильом II дез Эссар (30.07.1333 — 17.10.1334);
 Венсан дез Эссар (12.10.1334 — 1335);
 Жоффруа III де Фаэ (01.04.1335 — 15.04.1340);
 Робер II де Брюкур (20.10.1340 — 24.01.1375);
 Гильом III д’Эстутвиль (07.02.1375 — 12.11.1376) — назначен епископом Осера;
 Бернар де Карити (12.11.1376 — 1383);
 Филипп Де Мулен (07.10.1383 — 02.12.1388) — назначен епископом Нойона;
 Гильом IV де Валло (02.12.1388 — 23.04.1400);
 Гильом V де Кантье (1400 — 12.06.1418);
 Поль Капраника (14.02.1420 — 16.06.1427) — назначен архиепископом Беневенто;
 Марсьяль Формье (16.06.1427 — 13.08.1439);
 Паскье де Во (25.10.1439 — 28.01.1443) — назначен епископом Лизье;
 Пьер I де Треньяк де Комборн (28.01.1443 — 1463) — назначен епископом Сен-Пон-де-Томье;
 Гильом VI де Флок (07.01.1464- 25.11.1464);
Жан Ла Балю (20.05.1465 — 07.07.1467) — назначен епископом Анжера;
 Антуан Балю (05.06.1467 — 30.10.1467) — назначен епископом Сен-Пон-де-Томье;
 Итье Дюранди (30.10.1467 — 1470);
 Пьер II Тюрпен де Криссе (11.03.1470 — 1473);
 Жан V Эберж (17.11.1473 — 28.08.1479);
 Гильом VII де Клюни (01.10.1479 — 26.10.1479) — назначен епископом Пуатье;
 Рауль V де Фу (22.11.1479 — 02.02.1511);
 Амбруаз Ле Венёр де Тильер (1511 — 23.09.1531);
 Габриель Ле Венёр де Тильер (06.09.1531 — 15.05.1574);
 Клод де Сенкт (17.11.1574 — 1591) — августинец;;
 Жак I Дави Дю Перрон (11.12.1592 — 09.10.1606) — назначен архиепископом Санса;
 Гильом VIII де Перикар (04.07.1608 — 26.11.1613);
 Франсуа I де Перикар (26.11.1613 — 21.07.1646);
 Жак II Ле Ноэль Дю Перрон (24.08.1646 — 17.02.1649);
 Жиль II Буто (17.04.1649 — 11.03.1661);
 Джузеппе Зонго Ондедеи (1661);
 Анри Кошон де Мопа дю Тур (31.03.1664 — 12.08.1680);
 Луи Жозеф Адемар де Монтей де Гриньян (28.04.1681 — 22.09.1681) — назначен епископом Каркассона;
 Жак III Потье де Новьон (16.02.1682 — 14.10.1709);
 Арман-Гастон Сюбле д’Эдикур (1709);
 Жан VI Ле Норман (10.11.1710 — 07.05.1733);
 Пьер-Жюль-Сезар де Рошешуар-Монтиньи (15.02.1734 — 21.09.1753) — назначен епископом Байё;
 Артюр-Ришар Дийон (26.09.1753 — 18.07.1758) — назначен архиепископом Тулузы;
 Леопольд-Шарль Шуазёль де Стенвиль (02.10.1758 — 30.04.1759) — назначен архиепископом Альби;
 Луи-Альбер де Лезе-Марнезья (24.09.1759 — 14.01.1774);
 Франсуа II де Нарбонн-Лара (18.04.1774 — 12.11.1792);
 Робер Тома Ленде (1791—1793) — антиепископ;
 Sede vacante (1792—1802);
 Жан-Батист Бурлье (09.04.1802 — 30.10.1821);
 Шарль-Луи Сальмон дю Шателье (26.12.1821 — 08.04.1841);
 Николя-Теодор Оливье (18.04.1841 — 21.10.1854);
 Анри-Мари-Гастон де Буанорман де Боншоз (01.11.1854 — 20.02.1858) — назначен архиепископом Руана;
 Жан-Себастьен-Адольф Девуку (25.02.1858 — 02.05.1870);
 Франсуа III Гролло (17.05.1870 — 03.04.1890);
 Франсуа IV Отен (03.06.1890 — 14.06.1893) — назначен архиепископом Шамбери;
 Луи-Франсуа Сюэр (29.01.1894 — 30.05.1896) — назначен архиепископом Авиньона;
 Мари-Симон-Анри Колон (30.05.1896 — 09.02.1898);
 Филипп Мёнье (22.03.1898 — 11.01.1913);
 Луи-Жан Дешелет (07.02.1913 — 11.04.1920);
 Константен-Мари-Жозеф Шовен (30.07.1920 — 17.03.1930);
 Альфонс-Поль-Дезире Годрон (02.08.1930 — 24.03.1964);
 Антони Кайо (24.03.1964 — 12.04.1972);
 Жан Марсель Оноре (24.10.1972 — 13.08.1981) — назначен архиепископом Тура;
 Жан-Жак-Эдмон-Жорж Гайо (05.05.1982 — 13.01.1995) — назначен титулярным епископом Партении;
 Жак-Луи-Антуан-Мари Дави (02.02.1996 — 28.01.2006);
 Кристиан Филипп Пьер Робер Нурришар (с 28 января 2006 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из 550 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 396 600 человек, что соответствует 72,1 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 303.000 || 315.702 || 96,0 || 345 || 312 || 33 || 878 ||  || 20 || 500 || 582
|-
| 1970 || 330.000 || 381.170 || 86,6 || 326 || 289 || 37 || 1.012 ||  || 61 || 586 || 583
|-
| 1980 || 355.000 || 428.500 || 82,8 || 240 || 219 || 21 || 1.479 || 1 || 21 || 502 || 583
|-
| 1990 || 367.000 || 499.000 || 73,5 || 176 || 156 || 20 || 2.085 || 7 || 24 || 380 || 583
|-
| 1999 || 391.000 || 540.840 || 72,3 || 136 || 112 || 24 || 2.875 || 23 || 30 || 316 || 135
|-
| 2000 || 397.600 || 550.000 || 72,3 || 137 || 114 || 23 || 2.902 || 24 || 29 || 316 || 70
|-
| 2001 || 382.000 || 530.000 || 72,1 || 140 || 114 || 26 || 2.728 || 21 || 32 || 316 || 63
|-
| 2003 || 390.000 || 541.000 || 72,1 || 123 || 100 || 23 || 3.170 || 22 || 29 || 316 || 41
|-
| 2004 || 390.000 || 541.000 || 72,1 || 118 || 99 || 19 || 3.305 || 22 || 25 || 316 || 41
|-
| 2006 || 396.600 || 550.000 || 72,1 || 105 || 89 || 16 || 3.777 || 24 || 22 || 316 || 37
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Эврё
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 549–551 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 234–235; vol. 2 , p. 148; vol. 3 , p. 190; vol. 4 , pp. 179–180; vol. 5, p. 191; vol. 6, p. 204 
 Границы епархии Эврё на сайте gcatholic.org
 Yves Krumenacker, L'école française de spiritualité, Paris, CERF 1998, p. 300 
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Том XI, Romae 1845, pp. 245–249 

Эврё